Aymara se poate referi la:
 Limba aymara, limbă amerindienă vorbită de peste 2,4 milioane de persoane în zona Munțiilor Anzi
 Aymara (popor), grup etnic în America de Sud